Jean-Paul Gouzy (1765-1848), homme politique français ;
 Paul Gouzy (1833-1919), homme politique français ;
 Roger Gouzy (1905-2016), supercentenaire français ;
 Jean-Pierre Gouzy (1925-2017), journaliste et militant français.
Jean-Jacque Gouzy (née en 1976), directeur de travaux chez Vinci.